Молдавия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в одиннадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 7 женщин.

Состав олимпийской сборной Молдавии

Плавание 

Спортсменов — 1

В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Молдавия на sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
Спорт в Молдавии в 2004 году